Gibbula pennanti (Gevlamde tolhoren) is een zeeslakkensoort die behoort tot de familie Trochidae.

Naamgeving en kenmerken 
De gevlamde tolhoren heeft een tekening van rode vlekken en strepen. De soortnaam is genoemd naar Thomas Pennant (1726-1798), een welbekende schrijver over natuurlijke historie uit Wales.

Trochidae
IUCN-status niet geëvalueerd